Гуго II (Hugues II de Rodez) (р. ок. 1140, ум. 1208) — граф Родеза в 1159—1208, виконт части Карла (с 1167) и Крейсселя.

Сын Гуго I Родезского и Эрменгарды, виконтессы де Крейссель.

В 1167 году основал аббатство Бонкомб (Bonnecombe). В том же году по Арльскому договору с королём Альфонсом II Арагонским вернул в своё владение виконтство Карла в качестве арагонского лена.

В 1188 году за 60 тысяч мельгёйских солей уступил епископу Лодева Раймону де Мадьеру все свои владения в области Лодевуа (часть этих денег пошла на погашение долгов тому же епископу). Позднее, в 1225 году, король Людовик VIII пожаловал епископам титул графов Лодева и Монбрена с правом чеканки монеты.

В 1154 г. Гуго II женился на Агнес д’Овернь, дочери графа Оверни Гильома VIII. Сыновья:
 Гуго III (ум. 1196), граф Родеза (соправитель отца)
 Гильом (ум. 1208), граф Родеза (с 1196 соправитель отца, в 1208 единоличный правитель).

От любовницы — Бертранды д’Амалон у Гуго II был сын:
Генрих I (1175—1221), граф Родеза.

Примечания

Источники 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/toulnoreast.htm#_Toc498441869
 Claude de Vic. Histoire générale de Languedoc: avec des notes et les pièces justificatives ...

Графы Родез
Умершие в 1208 году